Baboua peut désigner :
 Baboua, une ville de la république centrafricaine,
 Baboua, un village du Cameroun, dans la région de l'Adamaoua.